Oswaldo Pasquareli Bartholoto, conhecido como Dadinho (Santos, 13 de outubro de 1909 — ??) foi um instrumentista brasileiro. Como compositor, uma de suas principais canções foi "Nosso Romance", gravada por Leila Silva.

Naturais de Santos
Instrumentistas do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira